Асклепиад из Флиунта (; ок. 350 г. до н. э. — ок. 270 г. до н. э.) — древнегреческий философ, известный представитель Эретрийской школы.

Он был другом Менедема из Эретрии, они жили в Мегаре и учились у Стильпона, затем в Элиде у Федона. Асклепиад был старшим, и говорили, что он поэт, а Менедем — актёр. Впоследствии они поселились в Эретрии и перенесли туда школу Федона. В Эретрии породнились (Асклепиад женился на матери, а Менедем на дочери), и жили в одном доме. Асклепиад умер прежде Менедема в преклонном возрасте.

Примечания

Литература 
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. (Серия «Философское наследие»). М., Мысль, 1979. 624 стр.
 2-е изд., испр. М.: Мысль. 1986. 570 стр. 100000 экз. переиздавался: 1995, 1998, 2009.

Философы Древней Греции
Философы III века до н. э.
Персоналии:Флиунт
Древние греки по городам-государствам